Schelesnodoroschny () ist der Name folgender Ortschaften in Russland:

 Schelesnodoroschny (Irkutsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk
 Schelesnodoroschny (Kaliningrad), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Stadt Gerdauen, Ostpreußen)
 Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Schelesnodoroschny (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Schelesnodoroschny (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Schelesnodoroschny (Irkutsk, Ussolje), im Rajon Ussolje der Oblast Irkutsk
 Schelesnodoroschny (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Schelesnodoroschny (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Schelesnodoroschny (Kursk), in der Oblast Kursk
 Schelesnodoroschny (Moskau, Podolsk), im Rajon Podolsk der Oblast Moskau
 Schelesnodoroschny (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Schelesnodoroschny (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Schelesnodoroschny (Rostow), in der Oblast Rostow
 Schelesnodoroschny (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Schelesnodoroschny (Stawropol), in der Region Stawropol
 Schelesnodoroschny (Tula), in der Oblast Tula
 Schelesnodoroschny (Wolgograd), in der Oblast Wolgograd

Schelesnodoroschny ist der Name einer ehemaligen Ortschaft:
 Schelesnodoroschny (Moskau), eine ehemalige Stadt in der Oblast Moskau; seit 2015 ein Mikrorajon von Balaschicha

Schelesnodoroschny ist der Name folgender Stadtbezirke in Russland:
 Okrug Schelesnodoroschny, Okrug von Orjol
 Rajon Schelesnodoroschny (Barnaul), Rajon von Barnaul
 Rajon Schelesnodoroschny (Chabarowsk), Rajon von Chabarowsk
 Rajon Schelesnodoroschny (Jekaterinburg), Rajon von Jekaterinburg
 Rajon Schelesnodoroschny (Krasnojarsk), Rajon von Krasnojarsk
 Rajon Schelesnodoroschny (Kursk), Rajon von Kursk
 Rajon Schelesnodoroschny (Nowosibirsk), Rajon von Nowosibirsk
 Rajon Schelesnodoroschny (Pensa), Rajon von Pensa
 Rajon Schelesnodoroschny (Rjasan), Rajon von Rjasan
 Rajon Schelesnodoroschny (Rostow am Don), Rajon von Rostow am Don
 Rajon Schelesnodoroschny (Samara), Rajon von Samara
 Rajon Schelesnodoroschny (Tschita), Rajon von Tschita
 Rajon Schelesnodoroschny (Ulan-Ude), Rajon von Ulan-Ude
 Rajon Schelesnodoroschny (Uljanowsk), Rajon von Uljanowsk
 Rajon Schelesnodoroschny (Woronesch), Rajon von Woronesch

Schelesnodoroschny ist der Name einer ehemaligen Verwaltungseinheit:
 Rajon Schelesnodoroschny (Kaliningrad), Rajon der Oblast Kaliningrad von 1947 bis 1962

Außerdem war Schelesnodoroschny bis 1969 der Name der Stadt Qoʻngʻirot in Karakalpakistan (Usbekistan).